Moema pode se referir a:

Pessoas

Moema Gramacho: política brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Moema São Thiago: política brasileira, filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Moema Libera Viezzer: feminista brasileira

Arte 
 Moema (personagem): personagem do poema Caramuru, de Santa Rita Durão
 Moema (Victor Meirelles): pintura de Victor Meirelles

Geografia 
 Moema: município do estado de Minas Gerais, no Brasil
 Moema (distrito): distrito do município de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil
 Moema (bairro de São Paulo): bairro do distrito de Moema, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil
 Estação Moema: estação de metrô no município de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil

Desambiguação